Noffke ist ein deutscher Familienname:

 Elsa Noffke (1905–1943), Widerstandskämpferin
 Ernst Noffke (1903–1973), deutscher Verlagsleiter und Übersetzer
 Siegfried Noffke (1939–1962), Maueropfer